A teória – Török-Szabó Balázs kortárs magyar filozófus könyve – 2015-ben jelent meg.

A Teória 

A könyv egyrészt az emberről, az életről szól. Szakít azzal az elképzeléssel, hogy a filozófia pusztán elméleti, absztrakt tudomány, megkísérli újra emberközelivé, életszerűvé, a mindennapok során hasznosíthatóvá tenni azt, és nagy hangsúly fektet a gyakorlatra. Másrészt számos tudományterület eredményét felhasználja, a kognitív pszichológiától az információelméleten át a neurológiáig, közöttük új összefüggéseket mutat meg, új szemszögből tekint rájuk, a fejlődés szemszögéből.

Teória 

A könyv szövegezése tárgyilagos, nincs benne minősítés, nem állítja semmiről, hogy jó vagy rossz; nincs benne felszólítás, nem mondja meg, mit „kell” vagy „nem kell”. Vizsgálódása középpontjában az ember áll; az egyénhez egzisztencialista szemszögből közelít. Egy feltevést visz végig, egy teóriát, nem állítja, hogy ez az egyetlen és tökéletes igazság, csupán egy – tapasztalatokra építkező – nézőpontot biztosít, és kísérletet tesz arra, hogy ez alapján egy általánosan is használható összefüggésrendszert írjon le. Külön kitér a leírtak gyakorlati alkalmazására.

Tudat, fejlődés 

A fejlődés A teória értelmezése szerint tudatos változtatás: olyan változás, ami az emberből indul ki. Ha az ember a maga valójában tapasztalja meg a valóságot, beleértve önmagát is, látja, hogy a világ körülötte – és vele együtt ő maga is – folyamatosan változik, és felismeri, hogy minden pillanatban végtelen lehetőség közül dönthet, akkor képes tudatos döntést hozni, a döntése következtében pedig tudatosan változni, azaz fejlődni.
A könyv szerint a tudat nem csupán az objektív valóság szubjektív képe az emberben, hanem túlmutat az emberen. Az emberiség egésze összekapcsolódik benne, magába foglalja az anyagot, a végtelenhez közelít, térbeli, állandó mozgásban van, és benne minden mindennel összefügg, minden változás hatással van a rendszer egészére. Bizonyos szempontból a lehetőségek megjelenítőjeként is értelmezhető, minden pillanatban mindenki számára végtelen lehetőséget mutat, melyek közül választhat. Az ember pedig tudatos döntéssel tudatos változást, azaz fejlődést idézhet elő magában a tudatban is.

A könyv tartalomjegyzéke 

Előszó

Bevezetés
 1. Fogalmi alapok
 	1.1. Miért van szükség a fogalmak meghatározására?
 	1.2. Mi a tudat?
 	1.3. Fejlődés
 		1.3.1. Idő
 		1.3.2. Változás es fejlődés
 		1.3.3. Tudatosság
  		1.3.4. Tudatos ember
 	1.4. Az egyén tudatának fejlődése
 		1.4.1. Mi az egyén?
 		1.4.2. Fizikai, mentális és érzelmi szint
 		1.4.3. Az én, avagy az ego
 	1.5. Valóság és képzelet
 		1.5.1. Éntudat
 		1.5.2. Öntudat
 	1.6. Az éntudat és az öntudat kapcsolata
 		1.6.1. Tudatosulás
 2. Az élet: gyakorlat
 	2.1. Lehetőségek és döntés
 	2.2. A tudatfejlődés szakaszai és főbb állomásai
 		2.2.1. Fogantatás
 		2.2.2. Fogantatástól a születésig terjedő időszak
 		2.2.3. Születés
 		2.2.4. Születéstől az éntudat kialakulásáig tartó szakasz
 		2.2.5. Éntudat kialakulásának pontja
 		2.2.6. Gyermekkor
 		2.2.7. Pubertáskor
 		2.2.8. Pubertáskor után – a felnőttkor küszöbe
 		2.2.9. Felnőttkor
 		2.2.10. Az éntudat telítődési pontja
 	2.3. Tudatos terápia
 		2.3.1. Minta
 		2.3.2. Figyelem
 		2.3.3. Mi a törés?
 		2.3.4. Ösztönök
 		2.3.5. Indulat
 		2.3.6. Valódi érzések
 		2.3.7. Szembesítés
 	2.4. Munka
 		2.4.1. Munka fizikai szinten
 		2.4.2. Munka mentális szinten
 		2.4.3. Munka a harmadik szinten, az érzelmi szinten
 3. Keresés
 	3.1. Keresés mint pótcselekvés
 	3.2. Mi a kereső?
 	3.3. Keresés mint kíváncsiság
 	3.4. Keresés mint visszaigazolás
 	3.5 „Létrahasonlat”, avagy a keresés folyamata
 4. Az éntudat mozgásainak látszatai
 	4.1. Az „én” életciklusa
 	4.2. Különlegesség
 	4.3. Viszonyítás és minősítés
 	4.4. Aktív és passzív mozgások
 		4.4.1. Passzív mozgások
 		4.4.2. Aktív mozgások
 	4.5. Ítélkezés, ítélet
 Az egyéni munkáról

Források 
 Török-Szabó Balázs: A teória; Könyvpont, Bp., 2015, 
Török-Szabó Balázs: A teória; 2. átdolg. kiadás; L'Harmattan, Bp., 2017 (Fontanus könyvek)
 Steiger Kornél: Bevezetés a filozófiába; Holnap Kiadó, Bp., 1997
 Atlasz – Filozófia; Athenaeum Kiadó 1999. 

A 2010-es évek magyar könyvei
2015 könyvei
Filozófiai könyvek